Серге́й Ко́стин:
 Костин, Сергей Васильевич (род. 1950) — советский и российский сценарист, режиссёр-документалист, писатель, телеведущий, переводчик. 
 Костин, Сергей Вячеславович (1969—1999) — Герой Российской Федерации.